

Aziende 
 Blackwell UK – casa editrice britannica
 Blackwell Publishing – casa editrice britannica

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Blackwell – località della Contea di Conway, Arkansas
 Blackwell – città della Contea di Kay, Oklahoma
 Blackwell – città della Contea di Nolan, Texas
 Blackwell – città della Contea di Forest, Wisconsin

Persone 
 Alex Blackwell – cestista statunitense
 Alice Stone Blackwell – attivista statunitense, figlia di Henry Browne Blackwell
 Andrea Blackwell – ex cestista canadese
 Antoinette Brown Blackwell – religiosa e predicatrice statunitense
 Carlyle Blackwell – attore statunitense
 Chris Blackwell – produttore discografico inglese
 Cory Blackwell – cestista statunitense
 David Blackwell – statistico statunitense, noto per i teoremi di Rao-Blackwell e Blackwell-Renewal
 Ed Blackwell – batterista statunitense
 Elizabeth Blackwell – medico britannico
 Emily Blackwell – medico statunitense
 Harolyn Blackwell – soprano statunitense
 Henry Browne Blackwell – attivista statunitense
 James Blackwell – cestista statunitense
 Jerry Blackwell – wrestler statunitense
 Lucien Blackwell – politico statunitense
 Nate Blackwell – ex cestista statunitense
 Otis Blackwell – cantautore, pianista e compositore statunitense
 Richard Blackwell – giornalista e stilista statunitense 
 Scrapper Blackwell – chitarrista statunitense
 Thomas Blackwell – filologo scozzese

Altro
 Blackwell – serie di avventure grafiche ideata da David Gilbert
 John Blackwell – personaggio della serie televisiva statunitense The Secret Circle